Оноґі Хіроші () — японський прозаїк та сценарист. Найбільше відомий своїми новелізаціями аніме.

Деякі роботи

Сценарій 
 The Super Dimension Fortress Macross
 The Super Dimension Century Orguss
 Heavy Metal L-Gaim
 Mobile Suit Zeta Gundam
 Boei ()
 Macross Zero
 Earth Girl Arjuna
 RahXephon
 Atashin'chi
 Heat Guy J
 Mobile Suit Gundam SEED
 Mobile Suit Gundam SEED Destiny
 Genesis of Aquarion
 Eureka Seven
 Doraemon
 Noein
 ぜんまいざむらい
 Kekkaishi

Новели та новелізації 
 Royal Space Force: The Wings of Honneamise
 Genesis of Aquarion
 RahXephon

Посилання 
 Оноґі Хіроші в енциклопедії сайту Anime News Network.

Японські письменники